Vesnička může být:
 malá vesnice
 Vesnička (Prysk), část obce Prysk v okrese Česká Lípa
 Nová Vesnička, část obce Liběšice v okrese Litoměřice